У́лица Щети́нкина — улицы в различных населённых пунктах Российской Федерации, названные в честь Петра Ефимовича Щетинкина.

 Улица Щетинкина — улица в Абакане.
 Улица Щетинкина — улица в Ачинске.
 Улица Щетинкина — улица в Железногорске.
 Улица Щетинкина — улица в Иркутске.
 Улица Щетинкина — улица в Кемерове.
 Улица Щетинкина — улица в Красноярске.
 Улица Щетинкина — улица в Новосибирске.
 Улица Щетинкина — улица в Овсянке.
 Улица Щетинкина — улица в Омске.
 Улица Щетинкина — улица в Рубцовске.
 Улица Щетинкина — улица в Тайге.
 Улица Щетинкина — улица в Томске. 
 Улица Щетинкина — улица в Ужуре.

См. также 
 Село Щетинкино